Алексе́й Фёдорович Козло́вский (2 [15] октября 1905 года, Киев — 9 января 1977 года, Ташкент) — советский композитор, дирижёр, педагог. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1944), народный артист Узбекской ССР (1955), профессор.

Биография и творческая деятельность 
Сын учителя гимназии. Правнук польского виолончелиста Антона Шиманского. В 1923 г. переехал в Москву, учился у Б. Л. Яворского в основанном им Первом гос. музыкальном техникуме. В 1931 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции Н. Я. Мясковского, контрапункт и строгий стиль изучал здесь же у Н. С. Жиляева, инструментовку — у С. Н. Василенко. Дипломная работа — «Героическая увертюра» для симфонического оркестра. Как дирижёр испытал влияние искусства В. И. Сука, в течение 3 лет занимался дирижированием у А. Б. Хессина. В 1931—1933 годах дирижёр Оперного театра им. К. С. Станиславского. В 1936 году сослан на 3 года в Ташкент. Увлёкся культурой Востока и оставался в Ташкенте до конца жизни. В 1938—1941 годах дирижёр Узбекского театра оперы и балета, в 1949—1963 годах главный дирижёр и художественный руководитель Симфонического оркестра Узбекской филармонии. С 1943 г. преподавал в Ташкентской консерватории, с 1957 г. профессор по классам композиции и дирижирования, в 1949—1954 и с 1962 г. заведующий кафедрой композиции, с 1972 г. — инструментовки. 

Важнейшие сочинения А. Ф. Козловского — опера «Улугбек» (редакции 1942 и 1958 годов, обе поставлены в Ташкенте) и симфоническая поэма «Тановар» (на тему любовной женской песни, записанной в нескольких вариантах от  Х. Насыровой), на основе которой был написан одноимённый балет (поставлен в 1971 в Ташкенте). Сюжет оперы основан на событиях жизни среднеазиатского астронома Улугбека, её создание по времени совпало с раскрытием гробницы Улугбека в Самарканде (Гур Эмир); художник-постановщик Усто Мумин.

В круг общения А. Ф. Козловского в годы Великой Отечественной войны входили многие эвакуированные из Москвы и Ленинграда артисты и музыканты, в их числе — Ф. Г. Раневская, М. О. Штейнберг. В Ташкенте Козловский познакомился с Анной Ахматовой, творческое и дружеское общение с которой сохранялось до конца её жизни. Композитор написал несколько романсов на её стихи. Козловскому посвящено ахматовское стихотворение «Явление луны» из цикла «Луна в зените» (1944).

По оценке музыковеда Н. Юденича, Козловскому-дирижёру «ближе всего… произведения лирико-романтического и лирико-трагедийного плана — Франк, Скрябин, Чайковский. Именно в них проявляется возвышенный лиризм, свойственный индивидуальности Козловского. Широта мелодического дыхания, органичность развития, образная рельефность, порой картинность — вот качества, которые отличают прежде всего интерпретацию дирижёра».

Его жена Галина Лонгиновна Козловская (урождённая Герус; 1906—1991) — дочь депутата II Государственной думы Л. Ф. Геруса, автор либретто сценических произведений А. Ф. Козловского, мемуаристка.

Похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте.

Архив композитора передан в Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки в Москве.

15 октября 2015 г. в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась конференция, посвящённая 110-летию со дня рождения А. Ф. Козловского   .

Награды 
 орден Ленина (18.03.1959)
 2 ордена «Знак Почёта» (в т.ч. 06.12.1951)
 медали
 народный артист Узбекской ССР (1955)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1944)

Сочинения

Оперы 
 «Хамза Хаким-заде Ниязи» (не окончена, 1938);
 «Улугбек» (Ташкент, 1942, 2-я ред. 1958);
 «Мать» (не окончена, 1942);
 «Подвиг Бекташа» (1943);
 «Афдаль-лучник» (1947);

Оперетта 
 «Дружная горка» (Москва, 1928);

Музыкальные драмы 
 «Даврон ата» (совместно с Т. Садыковым, Ташкент, 1941);
 «Шерали» (совместно с С. Н. Василенко и М. А. Ашрафи, Ташкент, 1942);

Балеты 
 «Слава Октябрю» (Ташкент, 1950);
 «Тановар» (Ташкент, 1971);

Поэмы 
 «Красные казаки» (1939);
 «На защиту Родины» (слова собственные, 1941);
 оратория «Джелал-Эддин» (слова Чусти, совместно с Б. А. Араповым, 1944);
 кантата «Наставление мудрым» (слова А. Навои, 1948);
 «Тановар», «Фугон», «Узганча», «Гюльюз узра» (1938);
 «Текенолиш» (1956);
 «Нигорим» (1956);
 «Мертсуль» (1962);
 «Скерцо» (1921);
 «Большая героическая увертюра» (1921);
 «Большая увертюра» (1921);
 I (Хореографическая, 1934);
 II (1935);
 «Тановар» (1951);
 «По прочтении Айни» (1952);
 «Дастан» (1954);
 «Индийская поэма» (1955);
 «Празднества» (1964);
 «Походный марш» (1935);
 «Саути Сарвиноз» (1958);
 «Кантата памяти Шевченко» (слова Т. Шевченко, 1921);

Сюиты 
 «В колхозе» (1931);
 «Лола» (1937);
 «Ферганская» (1937);
 «Горная» («По тропам и дорогам», 1948);
 «Узбекская танцевальная» (1954);
 «Симфонический танец» (1938).

Музыка для кино 
 1945 — «Тахир и Зухра»
 1946 — «Похождения Насреддина»
 1947 — «Дорога без сна»
 1948 — «Дочь Ферганы»

Примечания

Литература 
 
 Козловский Алексей Фёдорович // Музыкальная энциклопедия. Т. 2, 1974. Стлб. 860—861. 
 
 
 
 
 Козловская Г. Сорок лет в солнечном краю // Козловская Г. Шахерезада: тысяча и одно воспоминание. М.: АСТ, 2015. С. 65—168. — ISBN 978-5-17-090999-5

Ссылки 
 15 октября 1905 года в Киеве в семье учителя русского языка родился Алексей Федорович КОЗЛОВСКИЙ
 А. Б. Джумаев о А. Ф. Козловском на веб-сайте информагентства «Фергана»

Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента
Преподаватели Узбекской консерватории
Народные артисты Узбекской ССР
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР